La frase Money Talks puede referirse a:

Cine y televisión 
Money Talks, película de comedia del año 1997 protagonizada por Chris Tucker y Charlie Sheen.
Money Talks, serie de televisión de 2009 del canal Playboy TV.

Música 
«Moneytalks», una canción de AC/DC del álbum The Razors Edge de 1990.
«Money Talks», una canción de la banda April Wine del álbum Animal Grace de 1984.